Фриц Карл Штёкли (;  — 1968) — швейцарский спортсмен, серебряный призёр Олимпийских игр, серебряный призёр чемпионата Европы по вольной борьбе, бобслеист, чемпион мира по бобслею, участник зимних Олимпийских игр.

Биография 
Родился в 1916 году. В 1946 году завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе.

Представлял Швейцарию на Олимпийских играх 1948 года, боролся в полутяжёлом (до 87 килограммов) весе и сумел завоевать серебряную медаль Олимпийских игр.

См. таблицу турнира

В 1952 году представлял Швейцарию на Зимних Олимпийских играх в составе экипажа боба-четвёрки (второй командой Швейцарии) и экипаж занял четвёртое место, проиграв чуть более двух секунд и уступив третье место первой команде Швейцарии. В 1953 году принимал участие в чемпионате мира по бобслею, где вместе с Феликсом Эндрихом завоевал звание чемпиона мира в двойке. Через неделю, во время заезда в четвёрке, их боб вылетел с трассы и врезался в дерево. Феликс Эндрих скончался по пути в больницу, ещё два члена экипажа получили тяжёлые травмы, а Штёкли отделался лёгкими ушибами. Тем не менее, вскоре после этих событий Штёкли покинул большой спорт.

Умер в 1968 году.

См. также 
 Список спортсменов, принимавших участие и в летних, и в зимних Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Швейцарии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1948 года
Борцы полутяжёлого веса
Бобслеисты Швейцарии
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 1952 года
Участники летних и зимних Олимпийских игр